Хальч — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хальч — агрогородок в Ветковском районе Гомельской области.
 Хальч — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.